Серге́й Васи́льевич Киндя́ков (1855—1916) — русский общественный деятель и политик, член III Государственной думы от Саратовской губернии.

Биография 
Из потомственных дворян Саратовской губернии. Землевладелец Петровского уезда (1800 десятин).

Окончил Лицей в память цесаревича Николая (1874) и физико-математический факультет Московского университета со степенью кандидата математических наук.

По окончании университета поселился в родовом имении и посвятил себя общественной деятельности. Избирался гласным Петровского уездного и Саратовского губернского земских собраний, председателем уездной земской управы (1905—1906) и членом губернской земской управы, а также почётным мировым судьей по Петровскому уезду. Кроме того, состоял непременным членом саратовского отделения Крестьянского поземельного банка. Был членом «Союза русского народа» и «Русского собрания» (до 1912). Участвовал в съездах Объединенного дворянства.

2 сентября 1910 года был избран членом Государственной думы от Саратовской губернии на место сложившего полномочия К. Н. Гримма. Входил во фракцию правых. Состоял секретарем редакционной комиссии, а также членом финансовой и сельскохозяйственной комиссий. Публиковался в близкой к фракции правых газете «Земщина».

Умер в 1916 году в своем родовом имении. Был похоронен в семейном склепе.

Примечания

Источники 
 Адрес-календари и памятные книжки Саратовской губернии на 1900—1916 годы. — Саратов, 1900—1916.
 Новое Время, № 14509. — 28 июля (10 августа) 1916 г. — С. 1.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.

Выпускники Катковского лицея
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Члены Союза русского народа
Члены Русского собрания
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Публицисты Российской империи